

Patronyme
 Jean-Pierre de Ransonnet-Bosford (1744-1796), un général de brigade de la Révolution française, il est le père de Joseph Ransonnet. 
 Jean-Pierre Ransonnet, (1944- ), est un artiste belge.
 Joseph Ransonnet, (1778-1861), était un marin français, il est le fils du général de la Révolution française Jean-Pierre de Ransonnet-Bosford.

Toponyme
  le cap Ransonnet est un cap australien. 

Homonymie
Homonymie de patronyme